Hypnella är ett släkte av bladmossor. Hypnella ingår i familjen Sematophyllaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Hypnella